Niševac () ist ein Dorf in der Opština Svrljig, Serbien, mit 416 Einwohnern laut Volkszählung 2011. Im Osten des Ortes verläuft die Bahnstrecke Crveni Krst–Prahovo Pristanište. Dort gibt es einen Haltepunkt, an dem je zwei Mal täglich Regionalzüge nach Niš und Zaječar halten.

Belege 

Ort in der Opština Svrljig